Jerbo puede referirse a varios animales:
Dipodinae (jerbo), una subfamilia de roedores, o cualquiera de sus especies.
Jaculus jaculus (jerbo de Egipto), una especie de la subfamilia anterior, y a la que más normalmente se llama jerbo.
Meriones unguiculatus (gerbil), a veces erróneamente llamado jerbo, una especie de roedor.

También puede referirse a plantas:
Sorbus domestica (jerbo o serbal), una especie de árbol.